Molekulska formula -{C18H21NO5}- se može odnositi na:

 Amikhelin
 Protokilol